Efísio (Elia em Antioquia, 250 dC - Nora, 15 de janeiro 303) foi um mártir cristão, venerado como santo pela Igreja Católica, reverenciado na Sardenha, especialmente na cidade de Cagliari, ao sul da ilha, onde ele foi martirizado e é considerado copadroeiro, junto com Santo Saturnino. Santo Efísio é celebrado em 15 de janeiro.

Referências 
Rabenstein, Katherine I. (1998) Saint of the Day, January 15: Ephysius of Sardinia at SaintPatrickDC.org

Mártires cristãos
Naturais da Grécia Antiga
Nascidos em 250
Mortos em 303
Santos da Itália
Santos da Igreja Católica